Salje ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Salje (* 1948), deutsche Vorderasiatische Archäologin
 Ekhard Salje (* 1946), deutsch-britischer Mineraloge und Kristallograph
 Marina Salje (1934–2012), „Großmütterchen der russischen Demokratie“ 
 Martje Saljé (* 1980), deutsche Türmerin
 Peter Salje (* 1948), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer